Bell är ett engelskt och skotskt efternamn.

Personer med efternamnet Bell

A
 Acton Bell, pseudonym för Anne Brontë (1820–1849), brittisk författare
 Alexander Graham Bell (1847–1922), skotsk-kanadensisk uppfinnare och dövlärare
 Alexander Melville Bell (1819–1905), skotsk fonetiker, delvis verksam i USA
 Alexei Bell (född 1983), kubansk basebollspelare
 Andrew Bell (1753–1832), skotsk pedagog
 Andy Bell (basist) (född 1970), brittisk gitarrist
 Andy Bell (sångare) (född 1964), brittisk sångare
 Arthur Bell(1899–1963), kanadensisk roddare

B
 Brendan Bell (född 1983), kanadensisk ishockeyspelare
 Brian Bell  (född 1968), amerikansk låtskrivare och gitarrist

C
 Catherine Bell (född 1968), brittisk-amerikansk skådespelare och fotomodell
 Chantelle Bell, brittisk entreprenör
 Charles Bell (1774–1842), skotsk läkare
 Charles Henry Bell (1823–1893), amerikansk politiker, republikan, senator och guvernör för New Hampshire
 Charles J. Bell (1845–1909), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Vermont
 Charlie Bell (1960–2005), amerikansk företagsledare
 Chris Bell (1951–1978), amerikansk gitarrist, sångare och låtskrivare
 Clive Bell (1881–1964), engelsk konstkritiker
 Coby Bell  (född 1975), amerikansk skådespelare och filmproducent
 Colin Bell  (1946–2021), engelsk fotbollsspelare

D
 Daniel Bell (1919–2011), amerikansk sociolog
 David Bell (född 1955), australisk landhockeyspelare
 Derek Bell (musiker) (1935–2002), irländsk musiker
 Derek Bell (racerförare) (född 1941), brittisk racerförare
 Drake Bell (född 1986), amerikansk skådespelare, sångare och låtskrivare

E
 Earl Bell (född 1955), amerikansk stavhoppare
 Eric Bell (född 1947), irländsk musiker
 Eric Temple Bell (1883–1960), amerikansk matematiker och författare

F
 Frank Bell (1840–1927), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Nevada

G
 George Kennedy Allen Bell(1883–1949), brittisk teolog och biskop
 Gertrude Bell (1868–1926), brittisk arkeolog och forskningsresande
 Glen Bell (1923–2010), amerikansk militär och grundare av restaurangkedja
 Graham Bell (född 1966), brittisk journalist och alpin skidåkare
 Greg Bell (född 1930), amerikansk längdhoppare
 Greg Bell (politiker) (född 1948) amerikansk politiker, republikan, guvernär i Utah
 Griffin B. Bell (1918–2009), amerikansk jurist och politiker, justitieminister, demokrat, senare republikan

H
 Hilary Bell (född 1966), australisk dramatiker och manusförfattare

I
 Ian Bell (född 1962), brittisk spelprogrammerare och spelproducent
 Isaac Lowthian Bell (1816–1904), engelsk metallurg

J
 James Bell
 Jamie Bell
 Jane Bell
 Jocelyn Bell
 Johann David Bell
 Johannes Bell
 John Bell, flera personer
 John Bell (läkare) (1763–1820), skotsk läkare
  John Bell (musiker) (född 1962), gitarrist och sångare i Widespread Panic
 John Bell (politiker) (1797–1869), amerikansk presidentkandidat, krigsminister, talman och senator
 John C. Bell (1892–1974), amerikansk politiker och jurist, tillfälligt guvernör i Pennsylvania
 John L. Bell (född 1949), skotsk präst och psalmförfattare
 John Stewart Bell (1928–1990), nordirländsk fysiker, formulerade  Bells teorem inom kvantmekaniken
 Joseph Bell
 Joseph-Antoine Bell
 Joshua Bell
 Julie Bell

K
 Karina Bell
 Kate Bell
 Kenta Bell
 Kristen Bell (född 1980), amerikansk skådespelerska

L
 Lake Bell
 Laurie Bell
 Lexi Belle
 Ludwig Bell

M
 Madeline Bell
 Margaret Bell, kanadensisk friidrottare
 Marilyn Bell
 Mark Bell
 Marshall Bell
 Mary Bell

P
 Peter Hansborough Bell

Q
 Quentin Bell

R
 Regla Bell
 Rob Bell
 Robin Bell

S
 Samuel Bell (1770–1850), amerikansk politiker och jurist, guvernör i New Hamshire
 Simon Napier-Bell (född 1939), engelsk låtskrivare och manager
 Stuart Bell (1938–2012), brittisk parlamentsledamot, labourpartist

T
 Teresa Bell
 Thomas Bell
 Tobin Bell
 Tom Bell
 Townsend Bell

V
 Vanessa Bell

W
 Walter Dalrymple Maitland Bell
 William Bell
 Willie Bell

Z
 Zoë Bell

Engelska efternamn
Skotska efternamn